Cet article est une liste des français jouant ou ayant joué en National Basketball Association (NBA).

Liste des joueurs 

Statistiques mises à jour au 15 novembre 2022.

Statistiques des joueurs

Saison régulière 

Statistiques au

Playoffs 

''Statistiques à l'issue des playoffs NBA 2021.

Anciens joueurs draftés n'ayant jamais joué en NBA 
Ce paragraphe est une liste des joueurs ayant été draftés mais n'ont pas disputé un match en NBA.

Annexes

Articles connexes 
 Draft de la NBA

Liens externes 
  Base de données des joueurs NBA
  Joueurs non-américains qui ont joué en NBA
  Joueurs non-américains qui n'ont jamais joué en NBA bien qu'ayant été draftés

Références 

Basket-ball en France
Liste en rapport avec la NBA